Segismundo de Brandeburgo-Bayreuth (27 de septiembre de 1468, Ansbach - 26 de febrero de 1495, Ansbach) fue el sexto hijo, aunque el tercero sobreviviente, del Margrave Alberto III de Brandeburgo, Ansbach y Bayreuth. Su madre fue la segunda esposa de su padre, Ana de Sajonia. A la muerte de su padre el 11 de marzo de 1486, sus hermanos mayores Juan Cicerón y Federico sucedieron en Brandeburgo y Ansbach respectivamente, y Segismundo sucedió en Bayreuth. Nunca contrajo matrimonio, y a su muerte Bayreuth pasó a su hermano mayor Federico I de Ansbach.

Ancestros

Referencias 
 Samuel Buchholtz: Versuch einer Geschichte der Churmark Brandenburg, 1767, p. 221

Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XV (casa de Hohenzollern)